TTL är en akronym för bland annat:

 Time to Live
 Transistor–transistorlogik
 Through the lens (fotoblixt)